Dave – amerykańska komedia romantyczna
 Dave – brytyjski kanał telewizyjny
 Dave – właśc. David Orobosa Omoregie, brytyjski raper, laureat m.in. Mercury Prize i Brit Awards